Нассау () — велика кількість топонімів в різних країнах та прізвище представників європейського аристократичного роду Нассау, що оригінально походять від назви німецького містечка Нассау (у землі Рейнланд-Пфальц).

Топоніми 

 Нассау — столиця Багамських Островів
 Форт Нассау — фортифікаційна споруда, що виконувала роль столиці голландської колонії Бербіс (нині - територія Гаяни).

Нассау — місто у землі Рейнланд-Пфальц, Німеччина, джерело назви
 Бурґ-Нассау (або Замок Нассау) — стародавній замок династії Нассау.
 Герцогство Нассау — колишнє німецьке герцогство
 Гессе-Нассау — провінція Пруссії, що виникла в результаті анексії вищевказаного герцогства

Нассау — округ штату Нью-Йорк
 Нассау — округ штату Флорида
 Нассау — місто, штат Міннесота
 Нассау — місто, штат Нью-Йорк
 Нассау — селище, штат Нью-Йорк

Персоналії 
 Карл Генріх Нассау-Зіген - Французький аристократ, знаменитий своїми авантюрами і військовими подвигами; полковник французького флоту і кавалерії, генерал-майор іспанського королівського флоту, адмірал російського гребного флоту катерининської епохи.

Інше